Бижанов, Ахан Хусаинович (род. 1949) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, первый заместитель главы Алматинской городской администрации.
 Бижанов, Керимбек Ксенбаевич — аким города Талдыкорган (май 1997 — март 1999).
 Бижанов, Нурахмет Кусаинович (род. 1944) — кандидат технических наук, в 2004 году — председатель Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.
 Бижанов, Фрунзе Бижанович (1932—1999) — доктор химических наук, профессор, завлабораторией НИИ органического катализа и электрохимии при АН КазССР.
 Бижанов, Хусаин (1920—1997) — хозяйственный деятель, избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва.